Juurikkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Juurikkasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,38, long 29,15), 
 Juurikkasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Juurikkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Juurikkasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Juurikkasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Juurikkasaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,15, long 25,78), 
 Juurikkasaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,17, long 26,10), 

Robotskapade Finlandförgreningar